The Unforgiving (Within Temptation), het vijfde studioalbum van Within Temptation, uitgebracht in 2011
 The Unforgiving (2010), een door Alastair Orr geregisseerde horrorfilm